Петрусе́вич () — белорусская фамилия; образована от имени Петрусь ← Пётр.

Известные носители:
 Петрусевич, Алексей Фёдорович (1912 — ?) — советский инженер-конструктор, лауреат Сталинской и Ленинской премий
 Петрусевич, Виталий Викторович (род. 1960) — советский, белорусский и российский футболист.
 Петрусевич, Инара (род. 1969) — советский, датский и латвийский художник.
 Петрусевич, Казимир Адамович (1872—1949) — деятель российского революционного движения.
 Петрусевич, Николай Григорьевич (?—1880) — русский генерал, участник Среднеазиатских походов.
 Петрусевич, Фёдор Фёдорович (1902—1965) — советский деятель промышленности, общественный деятель.

Примечания